Jurjewa ist der Familienname folgender Personen:

 Isabella Danilowna Jurjewa (1899–2000), sowjetische Estraden-Sängerin (Stimmlage Alt)
 Jekaterina Walerjewna Jurjewa (* 1983), russische Biathletin

Siehe auch:
 Jurjew